



Колишні 
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Леоніда Глібова в місті Апостолове Дніпропетровської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Андрія Малишка в місті Бар Вінницької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Гостинної вулиці в місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Скоропадського у місті Ватутіне.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Олександра Потебні в місті Вознесенськ Миколаївської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Івана Нечуй-Левицького в місті Городище Черкаської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Затишної вулиці в смт Гришківці Житомирської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Дмитра Марковича в місті Дніпро.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Героїв АТО в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Ізмаїл 
 Вулиця Гайдара — колишня назва Весняної вулиці в місті Іллінці Вінницької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Довженка в місті Ірпінь Київської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Олександра Романенка в смт Калинівка Київської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Олександрівської вулиці в місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Дружньої вулиці в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Шкільної вулиці в місті Канів Черкаської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Варваринської вулиці в смт Карнаухівка Дніпропетровської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Сім'ї Прахових в місті Київ.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Володимира Великого в місті Костянтинівка Донецької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Козацької вулиці в місті Красилів Хмельницької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Олега Ольжича в місті Кропивницький.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Юнацької вулиці в місті Лисичанськ Луганської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Марганець Дніпропетровської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Спаської вулиці в місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Медової вулиці в місті Мелітополь Запорізької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Весняної вулиці в місті Мена Чернігівської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Оберегової вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Юлія Боршоша-Кум'ятського в місті Мукачево Закарпатської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Георгія Полуботка в місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Волошкової вулиці в місті Нікополь Дніпротеровської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Гайдамацької вулиці в місті Нова Одеса Миколаївської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Затишної вулиці в місті Нововолинськ Волинської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Лесі Українки в смт Нововоронцовка Херсонської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Івана та Юрія Лип в місті Одеса.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Верхньо-Головківської вулиці в місті Олександрія Кіровоградської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Анатолія Ніколенка в місті Переяслав Київської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Георгія Андрузького в місті Пирятин Полтавської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Григорія Мовчана в місті Покровськ Донецької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Вчительської вулиці в смт Покровське Дніпропетровської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Євгена Сверстюка в місті Полтава.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Стуса в місті Помічна Кіровоградської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Любові Забашти в місті Прилуки Чернігівської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Івана Огієнка в місті Сарни Рівненської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Нінелі Бокій в місті Світловодськ Кіровоградської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Урожайної вулиці в місті Селидове Донецької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного в місті Скадовськ Херсонської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Юрія Богатикова в місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Євгенія Войцехівського в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Снігурівка Миколаївської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Джерельної вулиці в місті Суми.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Народної вулиці в місті Сторожинець Чернівецької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Дружної вулиці в місті Тетіїв Київської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Якова Гальчевського в місті Хмельницький.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Елеваторної вулиці в місті Хмільник Вінницької області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Чернівці.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Степана Носа в місті Чернігів.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Героїв Майдану в місті Черкаси.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Спортивної вулиці в місті Чорноморськ Одеської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва Квітучої вулиці в місті Чугуїв Харківської області.
 Вулиця Гайдара — колишня назва вулиці Рити Нещадименко в місті Шпола Черкаської області.

Вулиці, названі на честь людей